(1890-1977), homme politique australien ;
  (né en 1965), homme politique allemand ;
 Roland Föll (1935-1964), sportif motocycliste allemand ;
 Salaün ar Foll (1310-1358), saint breton ;
 Utz Föll (1932-1999), peintre et professeur d'art allemand.

Voir aussi 

 
 Folles